Un hamete (du japonais ハメ手) est un terme technique du go, qui désigne un coup ou une séquence de coups destinés à piéger l'adversaire. Si celui-ci ne répond pas correctement et tombe dans le piège, le résultat peut être très pénalisant. Par contre, par définition, il doit exister une réfutation, et, si elle est trouvée, le hamete se retourne alors contre son instigateur.

La plupart des hamete apparaissent comme des variations de séquences classiques telles que des josekis, mais contrairement à un joseki, le résultat d'un hamete est en général défavorable pour l'un des deux joueurs. Certains hamete sont cependant d'autant plus dangereux que même la réfutation mène à un résultat quasiment équilibré.

Trois exemples de hamete, et leurs réfutations

Pince sur l'approche du komoku 

Dans ce hamete classique, Blanc approche le komoku, Noir pince, puis Blanc effectue un tsuke sous la pierre de komoku (figure de gauche). Le coup Noir a est alors le coup joseki, et Noir b le début d'un hamete. La figure centrale montre un joseki possible, et la figure de droite montre le début du hamete. Les coups qui tombent dans le piège sont indiqués en rouge.

Les figures ci-dessous montrent les suites possibles. À gauche, Blanc tombe dans le piège du hamete : il est enfermé dans le coin, ce qui est un mauvais résultat comparé à ce qu'il aurait dû obtenir avec le joseki. À droite, une des réfutations possibles : Blanc obtient un gros coin.

Tsuke-hiki du takamoku 

La figure à gauche montre un joseki de type tsuke-hiki après une approche du takamoku. La figure centrale montre une variante envisageable. Par contre, le coup Noir 7 de la figure de droite est hamete (mentionné comme assez vulgaire dans le Dictionnaire de joseki de Ishida).

La tentation est grande de pousser dans les deux directions en Blanc 2 et Blanc 4, puis de faire atari en 6 (figure de gauche ci-dessous). Mais avec Noir 7, Blanc est en damezumari et est obligé de prendre la pierre 1. Noir 9 achève de détruire la formation blanche. La réfutation correcte consiste à couper en 6 (figure de droite). Blanc obtient un groupe stable, alors qu'au contraire, même après Noir 9, il reste le point de coupe en a dans la forme noire.

Une tentative d'enfermement à partir d'un hoshi 

Après Noir 1 sur la figure de gauche, la tentative d'enfermement avec Blanc 2 et Blanc 4 est un autre hamete classique. Sur la figure centrale, Noir est tombé dans le piège. Son coin est enfermé, et Blanc obtient de l'influence. La figure de droite montre une réfutation possible. Le coup Noir 5, difficile à trouver, est tesuji.

Blanc peut tenter de résister avec le Hane en 1 de la figure de gauche ci-dessous. Là aussi, le bon coup est difficile à trouver. Par exemple, si Noir joue en a, on revient à la figure où il est tombé dans le piège. Le tesuji est en Noir 2. La figure centrale montre une séquence possible si Blanc persiste à empêcher Noir de sortir. Le groupe Blanc ne peut pas vivre, comme le montre par exemple la figure de droite. Cependant, la séquence est longue, et ce hamete est donc parfois utilisé par Blanc dans les parties à handicap.

Liens externes 

  Hamete sur le site de sensei's

Lexique du jeu de go